Ahuatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuatlán, Ahuatlán, 
 Ahuatlán (kommun), Puebla, 
 Ahuatlán, Morelos, Totolapan, 
 Ahuatlán, Cuautempan, 
 Ahuatlán, Huaquechula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar